Un chirurgien est un médecin spécialisé en chirurgie. Les chirurgiens généralistes sont de plus en plus rares et ils se spécialisent en orthopédiste, urologue, chirurgien viscéral, neurochirurgien, chirurgien cardiaque, etc.
Un chirurgien-dentiste est un professionnel de santé médical habilité à pratiquer l'art dentaire. 
 On appelle chirurgiens plusieurs espèces de poissons de la famille des Acanthuridae.
 Chirurgiens,  film de Frank Borzage (1939).